Le tournoi de Dallas est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1986, classée en catégorie Tier III, se dispute du 10 au .

Martina Navrátilová remporte le simple dames. En finale, elle bat Chris Evert, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Claudia Kohde-Kilsch et Helena Suková.

Résultats en simple

Parcours 
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Dallas
 Saison 1986 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1986
Dallas
Tennis aux États-Unis en 1986
Tennis en mars 1986